Синяк — річка в Україні, в Черняхівському районі Житомирської області. Ліва притока Лісової Кам'янки (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 8,3 км.

Розташування 
Бере початок у Зорокові. Тече переважно на південний захід через Іванків і у Вільську впадає у річку Лісову Кам'янку, ліву притоку Тетерева.

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Черняхівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці